Переде́льный чугу́н — чугун, применяемый для дальнейшей переработки в сталь (в отличие от литейных чугунов, применяемых для изготовления чугунных отливок). Получил название, соответствующее передельному процессу производства стали из руды в два этапа: чугун получают из руды (как правило, в процессе доменной плавки), а затем «переделывают» в сталь.

Процесс производства передельного чугуна возник и получил распространение со второй половины XIX века. Спросу на передельный чугун способствовало быстрое развитие в этот период пудлингового способа получения железа.

Описание 
Железосодержащая руда загружается вместе с коксом в доменную печь, где железо восстанавливается углеродом из оксидов не до состояния стали, а до чугуна, так как у чугуна ниже температура плавления. Далее из чугуна путём продувки сжатым воздухом или кислородом удаляется лишний углерод, и он превращается в сталь.

Различают следующие передельные процессы:

 Получение крицы
 Пудлингование
 Бессемеровский
 Томасовский
 Мартеновский
 Кислородно-конверторный

См. также 
 История производства и использования железа

Примечания

Ссылки 

Чёрная металлургия